Isla King puede referirse a:

 La Isla King (Australia) que es una de las islas que conforman el estado de Tasmania, en Australia. 
 La Isla King (Columbia Británica) que es una pequeña isla deshabitada en la costa de la provincia canadiense de Columbia Británica.
 La isla King (Chile) que se encuentra en el canal Cockburn en el extremo austral de Chile.